

Місцевосці в Польщі ()
 Трусколяси — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Трусколяси — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

 Див. також
 Трусколяси-Ляхи, Трусколяси-Нивисько, Трусколяси-Ольшина, Трусколяси-Воля
 Старі Трусколяси